Judäer bezieht sich auf:

eine Person der Bibel, siehe Juda (Bibel)
einen Bewohner des Reiches Juda, siehe Juda (Reich)
einen Bewohner des geografischen Gebietes Judäa 
allgemein ein Mitglied des Judentums, als Selbstbezeichnung des jüdischen Volkes